A Salo szó jelentései:

Települések
 Salò (Salo), város Lombardiában (Olaszország) 
 Salo város Finnország nyugati részén
Filmek
 Salò, avagy Szodoma 120 napja (Salò o le 120 giornate di Sodoma), Pier Paolo Pasolini filmje
lásd még
 Mika Salo (szül. 1966), Forma 1-es autóversenyző